

Patronymes 
 Arthur Rosson (1886–1960), réalisateur, scénariste et acteur américain ;
 Richard Rosson (1893–1953), acteur, réalisateur et scénariste américain du cinéma muet ;
 Rosson Crow (1982- ), artiste contemporaine ;

Lieux 
 Rosson est une ancienne commune de l'Aube

Homonymie de patronyme